Твалтвадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Твалтвадзе, Григорий Александрович (род. 1959) — спортивный журналист.
 Твалтвадзе, Гури Калистратович (1907—1970) — грузинский советский учёный-геофизик.
 Твалтвадзе, Дарежан (род. 1958) — грузинский учёный-филолог, исполняющая обязанности ректора Тбилисского государственного университета.